Anastase Moraru – politico rumeno
 Dumitru Moraru – ex calciatore rumeno
 Ion Moraru – politico moldavo